Джеролд Фрейкс (, род. 1953) — американский филолог-германист и медиевист, историк литературы, лингвист, специалист в области средневековой литературы на идише, английском, норвежском, латинском и немецком языках, переводчик.

Биография 
Окончил отделение латинского языка Гейдельбергского университета, английского языка Университета Мемфиса, германской филологии Миннесотского университет (1976—1982; доктор философии, 1982).

Был профессором сравнительного литературоведения и германских литератур в Университете Южной Калифорнии (1982—2006), с 2006 года — профессор на отделении английского языка и литературы Университета штата Нью-Йорк в Буффало (с 2014 года почётный профессор). Лауреат стипендии Гуггенхайма (2013).

Автор учебника средневекового идиша (2017) и дайджестов ранних текстов на этом языке, трудов по различным вопросам средневековой германистики (в том числе гендерным факторам в развитии германских литератур). Перевёл на английский язык эпические и религиозные произведения средневековой литературы на идише, научные монографии о ранней литературе на этом языке. Редактор раздела идиша (362 статьи) в Encyclopedia Judaica.

Монографии 
 The Fate of Fortune in the Middle Ages: Boethian Tradition. Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, vol. 23. Leiden: E.J. Brill, 1987. — 191 pp.
 The Politics of Interpretation: Alterity and Ideology in Old Yiddish Studies. Albany: State University of New York Press, 1989. — 320 pp.
 Brides and Doom: Gender, property and power in medieval German women’s epic. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 1994. — 320 pp.
 Early Yiddish Texts 1100—1750: With Introduction and Commentary (Bilingual Edition). Oxford University Press, 2005; второе, переработанное издание — там же, 2009. — 968 pp.
 די ייִדישע קולטור אין דער ליטע: ירושלים ד'ליטא — Jerusalem of Lithuania: A Reader in Yiddish Cultural History (на идише). Columbus: Ohio State University Press, 2011. — 250 pp.
 Vernacular and Latin Literary Discourses of the Muslim Other in Medieval Germany. New York: Palgrave MacMillan, 2011.
 The Emergence of Early Yiddish Literature: Cultural Translation in Ashkenaz. Bloomington: Indiana University Press, 2017. — 308 pp.
 A Guide to Old Literary Yiddish. Oxford: Oxford University Press, 2017. — 464 pp.

Переводы 
 Walter Berschin. Greek Letters and the Latin Middle Ages: From Jerome to Nicholas of Cusa (Griechisch-lateinisches Mittelalter: Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues). Washington: Catholic University of America Press, 1989. — 415 pp.
 Max Weinreich. Geschichte der jiddischen Sprachforschung. University of South Florida, 1992; Atlanta: Scholars Press, 1993. — 326 pp
 Jean Baumgarten. Introduction to Old Yiddish Literature (Introduction à la littérature yiddish ancienne). Пер. с французского языка. Oxford: Oxford University Press, 2005. — 488 pp.
 Korkut Bugday. The Routledge Introduction to Literary Ottoman (Osmanisch-Lehrbuch: Einführung in die Grundlagen der Literatursprache). Пер. с немецкого языка. New York: Routledge, 2009. — 240 pp.
 Early Yiddish Epic. Пер. с идиша. Syracuse University Press, 2014. — 520 pp.

Под редакцией Дж. Фрейкса 
 The Cultural Study of Yiddish in Early Modern Europe. New York: Palgrave MacMillan, 2007.
 Between Two Worlds: Yiddish-German Encounters. Peeters Publishers, 2009. — 224 pp.
 Contextualizing the Muslim Other in Medieval Christian Discourse. New York: Palgrave MacMillan, 2011.

Примечания 

Родившиеся в 1953 году
Выпускники Гейдельбергского университета
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Мемфисского университета
Преподаватели Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Университета штата Нью-Йорк в Буффало
Переводчики США
Переводчики с немецкого языка
Переводчики с идиша
Литературоведы США
Филологи США
Лингвисты США
Германисты
Медиевисты
Писатели на идише
Идишисты